Boraan (stofklasse), de groep verbindingen van boor met waterstof
Diboraan, dimeer van het hypothetische monoboraan BH3
Tetrahydroboraat(III), het eenwaardig negatieve ion van boor en waterstof (BH4−)